Листопадове повстання 1830—1831
Листопадове повстання 1917 (Київ)
Листопадове повстання 1917 (Одеса)